Кёкле́н () — личное имя и фамилия. Известные носители:

  — текстильные фабриканты из Мюлуза швейцарского происхождения. 
  — французский ботаник.
 Кёклен, Калки (род. 1984) — индийская актриса и сценарист, которая работает преимущественно в Болливуде.
 Кёклен, Шарль (1867—1950) ― французский композитор, педагог и музыковед.
 Кёклен, Эрик (1950—2014) — французский гребец, бронзовый призёр чемпионата мира по гребному слалому.